Der Name Oenone (griechisch) bezeichnet:

 eine Nymphe aus der griechischen Mythologie, siehe Oinone
 einen Asteroiden, siehe (215) Oenone
 Oenone (Wurm), Gattung aus der Familie Oenonidae.